Das Akronym TKIP steht für:

 ein WLAN-Sicherheitsprotokoll, siehe: Temporal Key Integrity Protocol
 die Kommunistische Arbeiterpartei in der Türkei, siehe: Türkiye Komünist İşçi Partisi

Abkürzung